Кукольный дом:

 Кукольный дом (Кукольный домик) — игрушечная миниатюрная модель какого-либо строения.

Литература 
 «Кукольный дом» — драма Генрика Ибсена, написанная в 1879 году.
  — рассказ новозеландской и английской писательницы Кэтрин Мэнсфилд, опубликован 4 февраля 1922 года.
 «Кукольный домик» — второй том серии комиксов «Песочный человек», созданной по сценарию английского писателя Нила Геймана.
  или «Дом Куклы» — новелла еврейского писателя Иехиэля Де-Нура, опубликована в 1955 году.
 «Кукольный дом» (в других переводах — «Игрушечный дом») — рассказ в одноимённом сборнике (1978) Туве Янссон.

Кинематограф

Телесериалы 
 «Кукольный дом» — американский научно-фантастический сериал 2009 года от Джосса Уидона.
  — бангладешский драматический сериал 2007 года.
  — 10 эпизод 5 сезона американского «процедуального» телесериала «Закон и порядок. Преступное намерение».

Фильмы 
 «Кукольный дом», или «Кукольный дом Амитивилля», — американский фильм ужасов 1996 года, снятый Стивом Уайтом.
  — индийский музыкальный мелодраматический кинофильм 2006 года, снятый режиссёрами Аббури Рави и Бхаскаром.

Экранизации пьесы Генрика Ибсена 
 «Кукольный дом» — фильм 1917 года, режиссёр Джо Де Грасс.
 «Кукольный дом» — фильм 1959 года, режиссёр Джордж Шефер.
 «Кукольный дом» — фильм 1973 года, режиссёр Патрик Гарлэнд, Великобритания.
  — фильм 1973 года, режиссёр Джозеф Лоузи, Франция—Великобритания.
 «Кукольный дом» — фильм 1992 года, режиссёр Дэвид Такер.

Организации 
 «Кукольный дом» — пензенский областной театр кукол.
 «Кукольный дом» — музей кукол в центре Москвы, основанный в 1922 году, расположен у станции метро «Китай-город», на улице Варварка.
«Кукольный дом» — частный театр марионеток, открывшийся в 1992 году в Санкт-Петербурге.